miejsce tymczasowego pobytu (zwykle pod namiotami)zobacz też: tabor
 obóz namiotowy
 obóz warowny
 miejsce wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży, najczęściej o określonym profilu, np. obóz sportowy, obóz artystyczny, obóz kondycyjny, obóz wędrowny czy obóz żeglarski. 
obóz harcerski
 grupa (ludzi lub państw) wspólnotowa
 obóz demokratyczny
 obóz pokoju
 Obóz Narodowo-Radykalny (ONR)
 Obóz Polski Walczącej (OPW)
 Obóz Wielkiej Polski (OWP)
 Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN, Ozon)
 Obóz Wszechpolski
 miejsce przymusowej izolacji
 obóz jeniecki
 obóz pracy
 obóz przejściowy
 obóz karny
 obóz koncentracyjny
 obóz zagłady
 miejscowości
 Obóz (wieś)
 części miast
 Obóz (Oświęcim)
 wydawnictwa
 Obóz (czasopismo) czasopismo 1981-1990, Warszawa